Берестовица — топоним:

 Берестовица — железнодорожная станция Белорусской железной дороги.
 Берестовица — река, приток Десны.
 Берестовица — деревня в Щучинском районе Гродненской области.
 Берестовица — до 1978 года название агрогородка Пограничный в Берестовицком районе Гродненской области.

См. также 
 Большая Берестовица
 Малая Берестовица